Шрейтер-фон-Шрейтерфельд — фамилия:
 Шрейтер-фон-Шрейтерфельд, Карл Иванович фон — Георгиевский кавалер; полковник; № 1340; 26 ноября 1802.
 Шрейтер-фон-Шрейтерфельд, Леонтий Иванович фон — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 1304; 26 ноября 1802.